

Населені пункти та їхні частини

 Біндуґа — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Біндуґа — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Біндуґа — село в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Біндуґа — частина міста Бранськ у Більському повіті Підляського воєводства
 Біндуґа — частина села Русь у гміні Ставіґуда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки